Lenzbach ist ein Gewässernamen:

 Lenzbach (Girnitz), linker Zufluss der Girnitz gegenüber Pauschendorf, Markt Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lenzbach oder Bickerather Bach oder Ochsenbach, linker Zufluss der Kall gegenüber Bickerath, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Lenzbach (Krameterbach), rechter Zufluss des Krameterbaches, Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Lenzbach oder Lenzenbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach vor der Haumühle von Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Lenzbach bezeichnet außerdem:
 Lenzbach (Simmerath), Naturschutzgebiet in der Talmulde des Bickerather Bachs, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Lensbach
 Lenzenbach